Duc ist die Bezeichnung für
 ein Kutschenmodell, siehe Duc (Fuhrwerk)
 die französische Bezeichnung eines Adligen, siehe deutschsprachige Entsprechung Herzog
 Duc (Unternehmen), französischer Produzent von Geflügelfleisch
 Ducati, ein italienischer Zweirad-Fabrikant
 einen Ortsteil der Gemeinde Pragelato in der Provinz Turin, Italien

Duc ist der Familienname folgender Personen:
 Eugène Viollet-le-Duc (1814–1879), französischer Architekt, Denkmalpfleger und Kunsthistoriker
 Gabriel Duc (1932–2021), Schweizer Kinderarzt und Hochschullehrer für Neonatologie
 Michel Duc Goninaz (1933–2016), französischer Esperantist
 Philippe Duc (um 1550 – nach 1586), franko-flämischer Komponist

DUC steht als Abkürzung für:
 Dansk Undergrunds Consortium, betreibt Ölförderung im dänischen Sektor der Nordsee
 Deutscher Unterwasser Club, zahlreiche deutsche Tauchvereine, siehe auch Unterwasser-Rugby in Deutschland
 Digital Up Converter in der Nachrichtentechnik

Siehe auch:
 Duque

Abkürzung